Il termine Curicta indica
Curicta, un genere delle Nepidae
 il toponimo latino dell'isola di Veglia